Vania, ou Vânia, est un prénom. Il peut faire référence à :
Prénom féminin :
 Vania King (1989-), une joueuse de tennis américaine,
 Vania Stambolova (1983-), une athlète bulgare,
 Vânia Ishii (1973-), une judoka brésilienne,
 Vania Abreu (1967-), une chanteuse brésilienne, la petite sœur de Daniela Mercury, 
 Vânia Fernandes (1984-), une chanteuse portugaise ;
Prénom masculin équivalent de Jean en russe :
 Oncle Vania, une pièce de théâtre d'Anton Tchekhov de 1897,
 Vania Vilers (1938-2009), un acteur français,
 Vania Vadim Plemiannikov, le fils de Roger Vadim et de Catherine Schneider.

Vanya (Ваня en russe) peut faire référence à :
 Vanya Voynova (1934-1993), une ancienne basketteuse bulgare ;
 Vanya, 42e rue, le dernier film de Louis Malle de 1994 ;
 Vanya Peirani-Vignes, un auteur et réalisateur français.

Vania est également une marque commerciale de produits hygiéniques appartenant au groupe Johnson %26 Johnson.

Prénom féminin
Prénom masculin
Homonymie de prénom

de:Vania